Ježevac (Servië) - berg in Servië
 Ježevac (Bosnië) - berg in Bosnië en Herzegovina
 Ježevac (Kroatië) - berg in Kroatië